Tenisový turnaj WTA Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem 2010 se konal ve dnech 26. dubna - 1. května v marockém Fèsu venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments a byl součástí WTA Tour 2010. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
 , Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2010
Morocco Open
Sport v Maroku v roce 2010